Giusto è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Giussi, Giussini, Giusso, Giust, Giusta, Giustarini, Giusti.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente ligure e veneto, compare in tutto il Triveneto, in Piemonte, in Campania, in Puglia e in Sicilia.

Potrebbe derivare dal prenome Giusto oppure da toponimi.

In Italia conta circa 1476 presenze.

Giussa è tipico dell'Italia nordoccidentale; Giusti, prevalentemente toscano, compare in tutt'Italia; Giusta è ligure-piemontese; Giustarini compare in Toscana.

Persone

Note 

Cognomi italiani